Bud Light steht für:

 Bud Light, Diätbier von Budweiser (Anheuser-Busch)
 Bud Light, Pseudonym von Wash Westmoreland (* 1966), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor